Röschbach steht für:

 Röschbach (Schriesheim), auch Röschbacherhof, Wohnplatz im Stadtteil Altenbach von Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Röschbach (Altenbach), linker Quellast des Altenbachs (zum Kanzelbach) bis Altenbach, Stadt Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Reschbach
 Roschbach